Las cañadas Reales Leonesas son dos de las cañadas más importantes para la trashumancia en la península ibérica, su recorrido es de norte a sur, que unían los pastos de verano  de la provincia de León con los de invierno  de Extremadura y Andalucía; En la actualidad se están recuperando y señalizando muchos tramos de estas importante vías de comunicación ganaderas.
Cañada Real Leonesa Occidental
Cañada Real Leonesa Oriental

Cañadas de España